Blatec var en opština i Nordmakedonien.   Den låg i det som nu är kommunen Opsjtina Vinica, i den östra delen av landet, 100 km öster om huvudstaden Skopje.

I omgivningarna runt Blatec växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Blatec är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Historiska indelningar i Nordmakedonien